Ženská dvouhra Citi Open 2017 probíhala v první polovině srpna 2017. Do singlové soutěže washingtonského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla belgická tenistka Yanina Wickmayerová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala sedmá nasazená Ruska a 58. žena pořadí Jekatěrina Makarovová, jež ve finále zdolala německou turnajovou čtyřku Julii Görgesovou po třísetovém průběhu 3–6, 7–6 a 6–0. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour. Görgesová skončila v rozmezí předchozích dvou měsíců potřetí jako poražená finalistka.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open 2017